Владимир Бенедиктов: Бенедиктов, Владимир Валентинович (род. 1963) — российский военачальник, командующий Военно-транспортной авиацией России, генерал-лейтенант.
 Бенедиктов, Владимир Григорьевич (1807—1873) — русский поэт и переводчик.